Trophy Manager è un gioco on-line gratuito di tipo manageriale  ispirato al calcio.

Pubblicato nel 2006 e nato per hobby da alcuni ragazzi danesi, il gioco si è evoluto nel tempo e al 2011 comprendeva più di 150.000 squadre gestite da utenti provenienti da tutto il mondo. Nel settembre 2011 è uscita la terza versione del gioco, con l'implementazione della possibilità di creare una seconda squadra a pagamento.

Modalità di gioco 
Lo scopo del gioco è gestire al meglio la propria compagine, arrivando a vincere il proprio girone e ad essere promosso alla serie superiore. Ogni stagione dura esattamente 12 settimane, corrispondenti a circa tre mesi, per un totale di 34 giornate (suddivise in 3 giornate durante le prime 11 settimane e una sola giornata all'ultima settimana). Gli incontri di lega sono giocati mercoledì, venerdì e domenica, mentre quelli di coppa sono giocati il lunedì e il giovedì.

Per vincere è necessario curare tanto l'aspetto tattico quanto quello economico.

Le principali fonti di introiti di una squadra sono date dai diritti TV, dai biglietti dello stadio e dalla vendita dei propri giocatori. Si interagisce con gli altri utenti attraverso messaggi personali e attraverso il forum del gioco.

Calciomercato 
Il calciomercato è costantemente aperto. È possibile vendere i propri giocatori mettendoli nella lista trasferimenti.
Non è possibile vendere o acquistare un giocatore direttamente da un'altra squadra, ma si può offrire per un giocatore, nel caso il venditore dovesse accettare, il giocatore andrà all'asta regolarmente.
L'asta è pubblica e dura 5 giorni (ma la scadenza è impostabile a piacimento se si possiede il pacchetto TM PRO) e chi offre di più per il giocatore se lo aggiudica. Per stimolare la concorrenza nelle aste, il meccanismo prevede di allungare la durata delle aste di due minuti se si fanno offerte negli ultimi due minuti disponibili, in modo da permettere potenziali infiniti rilanci.
Sul calciomercato vigila un organo anti-cheating, composto da utenti più esperti, che hanno il potere di controllare i trasferimenti di tutte le squadre, e di comminare multe e ban.

TM PRO 
Trophy Manager è gratuito nella sua versione base, ma è possibile acquistare a pagamento delle funzionalità aggiuntive, in due versioni del cosiddetto pacchetto "TM PRO":
 Normale, contenente la maggior parte di funzionalità;
 Diamond, acquistabile tramite opportuna richiesta via e-mail ai cosiddetti "Master Teamster", include alcune caratteristiche esclusive agli utenti che hanno scelto questo pacchetto, ed equivale a TM PRO a vita, possibilità di farsi riconoscere per l'uso del pacchetto grazie ad un diamante presente a fianco del nome della squadra, clubhouse migliorata graficamente, colore azzurro nei post e sui comunicati stampa, possibilità di regalare 10 giorni di TM PRO normale al mese, possibilità di inserire quanti soprannomi si desidera e cambiare il nome della squadra quante volte si vuole.

Voci correlate
 Hattrick
 Goalunited

Collegamenti esterni